Max von Basse ist der Name folgender Personen:

* Max von Basse (Admiral) (1854–1940), deutscher Vizeadmiral
 Max von Basse (General) (1883–1949), deutscher Generalmajor